Sergei Timofejew ist der Name folgender Personen:

* Sergej Anatoljewitsch Timofejew (* 1965), sowjetisch-kasachischer Fußballspieler und -trainer
 Sergei Fjodorowitsch Timofejew (1950–2021), sowjetischer Ringer